Чемпионат и Кубок России по микрофутзалу среди женских команд проводятся Федерацией футзала России с 2011 года. Поскольку женских футзальных коллективов немного, в турнирах по формату 3х3 принимают участие команды ФФР, играющие и в классический футзал 5х5. После двух первых турниров от многоступенчатой формулы микрофутзальные турниры чемпионата и Кубка России перешли к формату выходных дней. После 2015 года сведений о чемпионатах России по микрофутзалу среди женских команд из СМИ практически не поступало. В ряде СМИ соревнование 2018 года преподносится как Кубок России.

Призёры Чемпионата России 2011—2020

Обладатели Кубка России

См. также 
 Чемпионат и Кубок России по микрофутзалу среди мужских команд

Ссылки 
 Сайт Федерации футзала России
 Сайт Федерации футзала России (старая версия)
 Сайт футбольного клуба «Алектан»

Примечания 

Футбол в залах в России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2011 года